Friedrich Paschen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Paschen (Geodät) (1804–1873), deutscher Geodät und Astronom
 Friedrich Paschen (Physiker) (1865–1947), deutscher Physiker